Kergin est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Herbert Frederick Kergin (1885-1954), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (né en 1942), diplomate et ambassadeur canadien
William Thomas Kergin (1876-1961), homme politique canadien de Colombie-Britannique

Homonymie de patronyme